Schaeffer eller Schäffer är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Albrecht Schaeffer
 Bogusław Schäffer
 Francis A. Schaeffer
 Gottlieb August Herrich-Schäffer
 Ine Schäffer
 Jacob Christian Schäffer
 Pierre Schaeffer
 Rebecca Schaeffer

Se även 
 Schaffer
 Scheffer
 Shäfer

Tyska efternamn